Нитка — гнучкий, тонкий і довгастий об'єкт, чия довжина в рази перевершує товщину
 Нитка (інформатика), (нитка виконання) — поняття і інформатиці
 НИТКА (комплекс) — полігон злітно-посадкових систем «Нитка»

Див. також 
 Нитка Аріадни
 Нитка розжарення
 Нитки — текстильний матеріал